Le mot hystrix, issu du grec  (« hérissé »), est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin signifiant « porc-épic ».

Biologie 
  est un genre de microalgues unicellulaires, de la division des Diatomées.
 Hystrix est un genre de mammifères,  de la famille des Hystricidés (porcs-épics).
 Hystrix est un genre de vers marins polychètes, de la famille des Aphroditidés.
 Hystrix est un genre de plantes monocotylédones, de la famille des Poacées.
 En taxonomie, le mot hystrix est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Médecine 
 L' est un groupe d'affections cutanées rares, des ichtyoses caractérisées par une hyperkératose massive ayant l'apparence d'écailles épineuses.

Homonymie de genre en biologie
Épithète spécifique